Castelmaggioresi – abitanti di Castel Maggiore
Castelmaggioresi – abitanti di Castelmaggiore (Calci)